Giuseppe Agostini ist der Name folgender Personen:

* Giuseppe Agostini (Theologe) (1573–1643), italienischer Theologe
 Giuseppe Agostini (Sänger) (1874–1951), italienischer Sänger
 Giuseppe Agostini (Dirigent) (1890–1971), kanadischer Dirigent und Komponist italienischer Herkunft
 Giuseppe Agostini (Organist) (1930–2020), italienischer Organist, Chorleiter und Komponist